, empereur romain de 337 à 340.
 , patriarche de Constantinople de 754 à 766.
 , antipape de 767 à 769.
 , roi d'Écosse de 900 à 942/943.
 , prince des montagnes (Cilicie arménienne) en 1129.
 Constantin II de Cagliari Juge du Judicat de Cagliari vers 1130 à 1163
 , patriarche de Kiev de 1167 à 1169.
  Pronagortz, catholicos de l'Église apostolique arménienne de 1286 à 1289.
 , tsar de Bulgarie de 1396 à 1422.
 , roi d'Iméréthie de 1396 à 1401.
  (Eskender) est négus d'Éthiopie de 1478 à 1494.
 , roi de Géorgie de 1478 à 1490, puis seulement roi de Karthli de 1490 à 1505.
 , roi de Kakhétie de 1722 à 1732.
 , roi des Hellènes de 1964 à 1973.